Кни́хтиля () — финская фамилия. Известные носители:

  — финская певица.
 Книхтиля, Элина (род. 1971) — финская актриса.